Lézat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lézat-sur-Lèze, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Lézat, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,